Sainte-Reine (Górna Saona) – francuska gmina w regionie Franche-Comté
 Sainte-Reine (Sabaudia) – francuska gmina w regionie Rodan-Alpy